Nikolaj Tichonov (schrijver), Nikolaj Semjonovitsj Tichonov 
 Nikolaj Tichonov (ruimtevaarder), Nikolaj Vladimirovitsj Tichonov 
 Nikolaj Tichonov (politicus), Nikolaj Aleksandrovitsj Tichonov